Partido por el Progreso del Pueblo puede hacer referencia al:

 Partido por el Progreso del Pueblo de Vanuatu.
 Partido por el Progreso del Pueblo de Papúa Nueva Guinea.